Лучшие синглы США 2021 года (Billboard Year-End Hot 100 Songs of 2021) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2021 год (список опубликован на сайте 2 декабря). Для создания списка учитывались фактические данные MRC Data (до 2020 года называлась Nielsen SoundScan) о физических и цифровых продажах музыкальных синглов и ротации песен на радио с 21 ноября 2020 года по 13 ноября 2021 года.

История 
Песня «Levitating» в исполнении британской певицы Дуа Липы стала главным хитом 2021 года, так ни разу не побывав на первом месте еженедельного чарта Billboard Hot 100 (2021 год). Высшим её показателем было второе место 22 мая 2021 года и более года нахождения в чарте. «Levitating» стала лишь четвёртой песней за всю более чем полувековую историю хит-парада, возглавившей итоговый годовой список, но так ни разу не попав на первое место еженедельного списка хитов. Три другие песни это «Wolly Bully» (1965 год, Sam The Sham & The Pharoahs, «Breathe» (2000 год, Фейт Хилл и «Hanging By A Moment» (2001 год, Lifehouse).

Лучшей рок-песней года в соответствующем итоговом списке Year-End Charts Hot Rock & Alternative Songs стал сингл «Mood» в исполнении 24kGoldn при участии Iann Dior.
Лучшей хип-хоп-песней года в итоговом списке Year-End Charts Hot R&B/Hip-Hop Songs стал сингл «Leave the Door Open» в исполнении Silk Sonic (Бруно Марс и Anderson .Paak).
Лучшей кантри-песней года в итоговом списке Year-End Charts Hot Country Songs стал сингл «Forever After All» певца Люка Комбса.

Список

Примечания

Ссылки 
  (видеообзор Billboard Top Charts).
  (видеообзор Billboard Top Songs).
  (видеообзор 772 синглов из Hot 100)

Чарты Billboard 2021 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)